Owayne Gordon (Montego Bay, 1991. október 9. –) jamaicai labdarúgó, a Montego Bay United hátvédje.

Források

Jamaicai labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
1991-ben született személyek
Élő személyek